Varga Árpád, közismertebb nevén PICI (Kolozsvár, 1990. április 6. –) erdélyi lemezlovas, DJ, aki már több száz szórakozóhelyen és fesztiválon is fellépett Romániában és Magyarországon is.

Karrier 
PICI karrierje 2008 ban kezdődött, amikor még iskolásként, diáktársai és barátai szórakoztatása érdekében az iskolai szünetekben zenélt. A kezdetekben Kolozsvár kisebb szórakozóhelyein lépett fel. Azóta több száz fellépésen vett részt, a legkisebb szórakozóhelytől kezdve a legnagyobb fesztiválokig mindenhol megfordult, és képes volt emlékezetes hangulatot teremteni a résztvevőknek. Nagyon sok zenestílust játszik, de leginkább a közönséghez igazodik.

A fellépéseinek elmaradhatatlan részei a különböző show-elemek, mint például amikor CO2 pisztollyal a közönségbe lő, matricákat szór a levegőbe, közösen énekel a közönséggel, vagy beugrik a rajongók közé, azaz stage dive-ol.

Pikowatt 
PICI 2010-ben megalapította a Pikowattot, a fény- és hangtechnika-bérlő vállalatot, mely nagy hatással volt a karrierjére is. A brand ismertté vált országszerte, hiszen PICI mindig pikowattos brand alatt lép fel, illetve a vállalat Románia legkisebb eseményeitől a legnagyobbakig majdnem mindenhol jelen volt fény- és hangtechnika partnerként.

PICI Bolondéria 
A PICI Bolondéria PICI eseményeinek a megnevezése. Aki részt vesz PICI bármely buliján, annak garantált, hogy egy igazi bolondérián fog részt venni. A Bolondéria turné először 2020 márciusában indult útnak, amikor PICI végigjárta Erdély nagyobb városait, és fergeteges hangulatot teremtett a bulizóknak. A turné állomásai a következők voltak: Kibéd, Szatmárnémeti, Székelykeresztúr, Beszterce, Gyergyószentmiklós, Szászrégen, Csíkszereda, Sepsiszentgyörgy, Brassó, Nagyvárad, Székelyudvarhely, Marosvásárhely, Kézdivásárhely, Kolozsvár.

Fesztiválok 
PICI számos fesztivál nélkülözhetetlen fellépője, amelyeken mindig emlékezetes produkcióval rukkol elő. Néhány fesztivál, ahol PICI megfordult már: UNTOLD, Vibe Fesztivál, Double Rise, Tusványos, SIC Feszt, Empty Fesztivál, Weekend Lake Fesztivál.

Jegyzetek

Források